

Patronyme

(Classement par ordre alphabétique)
 Alexandre Moline de Saint-Yon (1786-1870), militaire, écrivain et homme politique français ;
 Daniel Moline (1948-), peintre contemporain
 Georganne Moline (1990-), athlète américaine
 Henri Moline (1933-2003), réalisateur et ingénieur du son français ;
 Karl Moline dessinateur américain de comics ;
 Pierre-Louis Moline, (1739-1820), dramaturge et librettiste français ;

Toponyme

 Moline (Illinois), ville américaine de l'Illinois ;
 East Moline, ville américaine de l'Illinois ;
 Moline (Kansas), ville américaine du Kansas ;
 Moline (Michigan), ville américaine du Michigan ;
 Moline (Ohio), ville américaine de l'Ohio.